Санаи — персидская фамилия. Известные носители:

 Абу-ль-Маджд Махмуд Санаи (1081—1141?) — персидский поэт.
 Санаи, Мехди (род. 1968) — иранский дипломат и учёный, посол в РФ с 2013 года.